A 41.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 5 de maio a 10 de maio de 1987 com um percurso de 804,3 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Bernex, e final em Chandolin.

O vencedor foi o irlandês Stephen Roche, cobrindo a prova a uma velocidade média de 36,5 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1987
1987 na Suíça
1987 no ciclismo